Екатерининская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Екатерининская волость (Нолинский уезд) — в составе Вятской губернии, Нолинский уезд
 Екатерининская волость (Тарский уезд) — в составе Омской губернии, Тарский уезд
 Екатерининская волость (Троицкий уезд) — в составе Оренбургской губернии, Троицкий уезд
 Екатерининская волость (Оханский уезд) — в составе Пермской губернии, Оханский уезд
 Екатерининская волость (Козловский уезд) — в составе Тамбовской губернии, Козловский уезд
 Екатерининская волость (Барнаульский уезд) — в составе Томской губернии, Барнаульский уезд
 Екатерининская волость (Змеиногорский уезд) — в составе Томской губернии, Змеиногорский уезд
 Екатерининская волость (Томский уезд) — в составе Томской губернии; находилась сначала в составе Томского, а в дальнейшем — Каинского уездов губернии.
 Екатерининская волость (Златоустовский уезд) — в составе Уфимской губернии, Златоустовский уезд